O Stade Sylvio Cator é um estádio multi-uso em Porto Príncipe, Haiti. Atualmente é usado principalmente para jogos de futebol de associação e possui grama sintética.

História 
O estádio leva o nome do medalhista olímpico haitiano e jogador de futebol Sylvio Cator. Foi nomeado em sua homenagem em 1952. Antes disso, o estádio era chamado de Parc Leconte. e, em seguida, o Stade Paul-Magloire.  É onde a Seleção Haitiana de Futebol joga seus jogos em casa. Ela sediou o Campeonato da CONCACAF de 1973, onde o time da casa foi coroado como campeão e o Campeonato da CONCACAF Feminino de 1991, onde a partida final entre os EUA e o Canadá atingiu a capacidade excedente de 30.000.

O estádio foi parcialmente destruído pelo Sismo do Haiti de 2010, e uma cidade de tendas surgiu dentro de seus limites.

Estádios de futebol do Haiti
Estádios nacionais